Zbigniew Libera (ur. 1958) – etnolog i antropolog
 Zbigniew Libera (ur. 1959) – artysta